Mukařovský () bzw. Mukarovsky ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Günther Mukarovsky (1922–1992), österreichischer Afrikanist
 Jan Mukařovský (1891–1975), tschechischer Literaturwissenschaftler